MGCS — многозначная англоязычная аббревиатура:
   () — франко-германский (при ведущей роли ФРГ) проект перспективного основного боевого танка немецкой компании Rheinmetall, который будет принят на вооружение не раньше 2040-х годов.

  () — административная структура в правительстве канадской провинции Онтарио.

Примечания